O Al-Ahli Club Sana'a é um clube de futebol com sede em Sanaa, Iêmen. A equipe compete no Campeonato Iemenita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1952. É o clube mais vitorioso do país, conquistando vários títulos.

Títulos 

  Campeonato Iemenita: 10 (1981, 1983, 1984, 1988, 1992, 1999, 2000, 2001 e 2007)
  Copa do Presidente: 3 (2001, 2004 e 2009)
  Super Copa do Iêmen: 4 (2007, 2008, 2009 e 2014)
  United Cup: 1 (2004)
  Esteghlal Cup: 1 (2006)
  Copa do Iêmen do Norte: 4 (1980, 1982, 1983 e 1984)

Ligações externas 
 [ Sítio oficial]

Clubes de futebol do Iêmen
Clubes de futebol fundados em 1952